L'eredità della zia d'America (Das haus in Montevideo), film diretto da Curt Goetz e Valerie von Martens (1951)
L'eredità della zia d'America (Das haus in Montevideo), film diretto da Helmut Käutner (1963)